Banca d'Italia, de centrale bank van Italië
 Bank of Italy (Amerikaanse bank), een voormalige bank in de Verenigde Staten

Verschillende historische gebouwen in Californië waar ooit een kantoor van de Bank of Italy gevestigd was
 Bank of Italy in Fresno
 Bank of Italy in Paso Robles
 Bank of Italy in Visalia
 Bank of Italy Building in San Francisco
 Bank of Italy Building in San Jose